Bidar peut faire référence à :
 Bîdâr, ville de l'État du Karnataka en Inde
 Abdennour Bidar (1971-), philosophe et haut fonctionnaire français.